Ciénaga, « marécage » en espagnol, peut désigner :

Toponymes

Ciénaga : une municipalité du département de Magdalena ;
 Ciénaga de Oro : une municipalité du département de Córdoba
 Ciénaga de Zapatosa : une zone marécageuse du nord du pays ;

Ciénaga

La Ciénaga : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 La Ciénaga : capitale de la paroisse civile de La Ciénaga de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 La Ciénaga : localité de la paroisse civile d'Agua Linda de la municipalité de Jacura dans l'État de Falcón ;
 La Ciénaga : localité de la paroisse civile de Guzmán Guillermo de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón.

Autres 
 Ciénaga : film espagnol du réalisateur José Ángel Bohollo ;
 La ciénaga : film argentin de 2001 de la réalisatrice Lucrecia Martel ;

Homonymie de toponyme